Laboratorio de ensayos de Navarra popularmente conocido por su acrónimo LABENSA, es una empresa española, fundada en 1987 y con sede en Pamplona, especializada en la realización de análisis de laboratorio para el ámbitos como el medioambiente, la industria y la construcción.

Actualmente está reconocida por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación y para el análisis de vertidos de aguas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Historia 
En 1987 se constituye Laboratorio de ensayos de Navarra S.A. (LABENSA), propiedad del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificaciones de Navarra que decidió ponerla a la venta de forma definitiva ante las dificultades económicas en el año 2011, siendo adquirida por el Laboratorio de Ensayos Técnicos (Ensaya), empresa aragonesa dedicada a la realización de controles de obras, informes y estudios geotécnicos y geológicos, análisis físico-mecánicos en materiales de construcción, industriales y muestras medioambientales. En ese momento, cambia su forma jurídica de sociedad anónima a sociedad limitada, volviendo a modificarse posteriormente en 2019 por sociedad limitada unipersonal.

Sede 
Laboratorio de ensayos de Navarra tiene su sede en el polígono industrial de Landaben de Pamplona (Navarra).

Servicios 
Laboratorio de ensayos de Navarra tiene como objeto la prestación de servicios especializados en análisis para el medioambiente, industria y construcción, en concreto en el análisis de aguas de consumo y prepotables, medición de ruido emitido, ensayos destructivos y no destructivos en metales, así como ensayos de deslizamiento y resbaladicidad.

Reconocimientos oficiales

Control de calidad en la edificación 
Laboratorio de ensayos de Navarra, junto con el  Laboratorio de Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la Universidad de Navarra y otras empresas navarras como Igeo 2, Entecsa, Ionavarra, Geea Geólogos, GIMA, Laboratorio de Resbaladicidad, CECTECO, ID Ingeniería Acústica, y T&D Ingenieros, está reconocido por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Control de calidad de vertidos de agua 
Laboratorio de ensayos de Navarra está autorizada como Entidad de Inspección Acreditada para el control analítico de vertidos de aguas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Véase también 

 Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias.
 Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra.
 Corporación Pública Empresarial de Navarra.
 Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
 Agrolab Analítica.
 Entidad Nacional de Acreditación.

 Ingeniería geotécnica.
 Ingeniería geológica.
 Arquitectura.
 Geología.
 Hidrología.
 Hidráulica.

Enlaces externos 
 Página web oficial de Labensa.
 Labensa en LinkedIn.

Referencias 

Empresas de Navarra
Economía de Navarra
Empresas de origen navarro
Empresas fundadas en 1987
España en 1987
Empresas de ingeniería
Empresas de construcción
Empresas de ingeniería civil
Empresas de ingeniería de Navarra
Empresas acreditadas por la Administración Pública